

Astronomia 
 74 Galatea – asteroide scoperto nel 1862
 Galatea – satellite naturale di Nettuno

Marina 
 Galatea – barca inglese sconfitta da Mayflower nella 7ª edizione dell'America's Cup (1886)
 Galatea – sommergibile della Regia Marina Italiana
 Galatea – nave idro-oceanografica della flotta della Marina Militare italiana

Mitologia 
 Galatea – ninfa del mare della mitologia greca
 Galatea – scultura di Pigmalione a cui Venere diede vita

Altro 
 Galatea – nome comune dei crostacei del genere Galathea
 Galatea – nome proprio di persona femminile italiano
 Galatea – vulcano sommerso dei Campi Flegrei del Mar di Sicilia
 Galatea (Gallathea) – commedia di John Lyly
 Galatea – personaggio di Winx Club
 Galatea – personaggio di Justice League Unlimited
 Galatea – racconto di Isaac Asimov
 Galatea – stazione della metropolitana di Catania
 Galatea – trasmissione televisiva di Rai 2 del 2005

Pagine correlate 
La Galatea